Az 1959-es Tour de France volt a 46. francia körverseny. 1959. június 25-e és július 18-a között rendezték. A televíziós közvetítésben először használtak helikoptereket a hegyi szakaszokon. Változtattak az eddigi fordított pontrendszeren is, mostantól az első 25 helyezésért járt pont.

André Darrigade már harmadszor nyerte az első szakaszt és vezetett az összetettben. Robert Cazala a harmadik részben került az élre és a nyolcadikig vezetett. A hegyi szakaszokon Michel Vermeulin és Jos Hoevenaars belga kerékpárosok váltották egymást. Bahamontes a tizenötödik hegyi szakaszon rendezett időfutam megnyerésével a második helyre ugrót, mindössze 4 másodperces hátránnyal. A következő szakaszon Eddy Pauwels szökött meg és állt az élre. A tizenhetedikben Bahamontes volt szökésben, ezzel elnyerte a vezetői sárga trikót. Roger Rivière a Col de Galibierin még megpróbált a vezető helyre jutni de az ereszkedőn a spanyol versenyző beérte. Federico Bahamontes lett az első spanyol aki Tour de Francet nyert.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

Külső hivatkozások 
 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France